DSB N steht für folgende Dampflokomotiven der Danske Statsbaner:

 DSB N (I), ex JFJ J der Jysk-Fyenske Jernbaner
 DSB N (II), ex SFJ 10 der Det Sydfyenske Jernbaneselskab, ex KB 1-3 der Kalvehavebanen und Lokomotiven der Jysk-Fyenske Jernbaner
 DSB N (III), ex DR-Baureihe 50
 DSB NF, ex SFJ 36-38 der Det Sydfyenske Jernbaneselskab